

Földrajz
Szentilona (hor. Šenkovec, korábban Svetajelena), Horvátország, Muraköz megye

Szenthelena (1912 és 1918 között Dunaszentilona, rom. Sfânta Elena, cseh. Svatá Helena), Románia, Bánát
Szentilona, Szentes egykori része
Szent Ilona-sziget

Személyek
Szent Ilona

Egyéb
Szent Ilona kolostor Szentilonán